Turneul de tenis de la Roland Garros din 2020 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură. Programat inițial pentru 24 mai – 7 iunie, din cauza pandemiei de COVID-19, a fost mai întâi mutat în perioada 20 septembrie – 4 octombrie, apoi a fost mutat cu o săptămână mai târziu, în perioada 27 septembrie – 11 octombrie. Meciurile de calificare, cuprinzând joc de simplu și dublu, au început pe 21 septembrie. Rafael Nadal a fost campionul en-titre la simplu masculin; Ashleigh Barty a fost campioana en-titre la simplu feminin, dar a ales să nu-și apere titlul din cauza preocupărilor legate de pandemie.

Titlul masculin de simplu a fost câștigat pentru a 13-a oară de Rafael Nadal, care a câștigat al 20-lea titlu de Grand Slam, învingându-l pe Novak Djokovic în seturi consecutive în finală. Titlul feminin de simplu a fost câștigat de Iga Świątek, care și-a câștigat primul titlu WTA de simplu, învingând-o pe Sofia Kenin în seturi consecutive în finală.

Câștigători
Simplul masculin a fost câștigat de spaniolul Rafael Nadal, care, cu al treisprezecelea trofeu a stabilit propriul record de Grand Slam la numărul de titluri de simplu pentru un singur major și a devenit primul jucător profesionist de tenis care a dominat un turneu pentru a treisprezecea oară. Cu cel de-al 20-lea Grand Slam din carieră, el l-a egalat pe Federer în statisticile masculine. Odată cu victoria finală, a fost primul jucător de tenis care a obținut cea de-a 100-a victorie la Paris, iar după Federer, a fost al doilea om din istorie care a depășit 100 de victorii într-unul dintre turneele de Grand Slam. De asemenea, a devenit primul om al erei deschise care a triumfat în Grand Slam pentru a patra oară fără a pierde nici un set de-a lungul turneului și primul jucător de tenis din istorie care și-a apărat titlul într-un singur turneu de Grand Slam pentru a zecea oară.

Simplul feminin a fost câștigat de Iga Świątek. Ea a devenit astfel prima jucătoare de tenis poloneză din istorie care a câștigat un Grand Slam la simplu și câștigătoarea la Roland Garros cu cel mai slab clasament WTA. La vârsta de 19 ani și 4 luni, a fost prima campioană de Grand Slam născută în secolul XXI și cea mai tânără câștigătoare pariziană de la Monica Seles, în vârstă de 18 ani, în 1992. Ea nu a pierdut nici un set pe parcursul competiției și a pierdut doar 28 de jocuri, cel mai puțin de la cele 20 de jocuri pierdute ale lui Steffi Graf la Roland Garros 1988.

Dublul masculin a fost din nou câștigat de perechea germană Kevin Krawietz și Andreas Mies, care a obținut al doilea trofeu al lor de Grand Slam.

La dublu feminin, cuplul maghiaro-francez Tímea Babos și Kristina Mladenovic, care a câștigat al patrulea titlu de Grand Slam, a triumfat din nou. Mladenovic a marcat al treilea trofeu la Roland Garros, acest lucru plasându-o alături de Jana Novotná și Gail Chanfreau în statisticile epocii deschise.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Juniori

Premii în bani

* per echipă

Note

2020
2020 în tenis
2020 în Franța